Șipotu se poate referi la:

Localități din România 
 Șipotu, Gorj, județul Gorj
 Șipotu, Prahova, județul Prahova
 Șipotu, județul Mehedinți
 Șipotu, județul Mehedinți

Alte pagini de dezambiguizare 
 Râul Șipote
 Râul Șipotu (dezambiguizare)
 Șipot (dezambiguizare)

Nume proprii
Toponime românești